Хнацах () — вірменські села:

 Хнацах (Аскеран) — у Аскеранському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Хнацах (Сюнік) — у марзі (області) Сюнік, Республіка Вірменія.